Герцог де Сьюдад-Реаль (), ) — испано-неаполитанский дворянский титул, созданный 12 декабря 1613 года королем Филиппом III для Алонсо де Идиакеса, 1-го графа де Арамайона (1656—1618), вице-короля Наварры (1610—1618).

Название титула происходит от названия итальянского города Читтареале в Неаполитанском королевстве (сейчас регион Лацио, провинция Риети). Герцоги владели Читтареале до ликвидации феодализма в Неаполитанском королевстве в 1806 году.

В 1819 году после смерти бездетного Бенито Осорио Ороско и Лассо де ла Вега, 9-го герцога де Сьюдад-Реаль (1782—1819), герцогский титул оказался вакантным.

12 апреля 1888 года король Испании Альфонсо XIII возродил титул герцога де Сьюдад-Реаль для Андреса Авелино де Салаберта, 8-го маркиза де ла Торресилья (1864—1925). После брака сестры последнего с наследником 15-го герцога Мединасели титул герцога де Сьюдад-Реаль перешел в дом Мединасели, где и находится и в настоящее время.

Герцоги де Сьюдад-Реаль

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Ciudad Real

Герцоги Испании
Гранды Испании